Fagradalsfjall ist der Name mehrerer Berge in Island:

 Fagradalsfjall in der Gemeinde Grindavík, auf der Reykjanes-Halbinsel
 Fagradalsfjall in der Gemeinde Bláskógabyggð, nördlich des Apavatn
 Fagradalsfjall in der Gemeinde Dalabyggð, im Breiðafjörður
 Fagradalsfjall in der Gemeinde Múlaþing, westlich des Hálslón
 Fagradalsfjall in der Gemeinde Bláskógabyggð, südlich des Hagavatn

Siehe auch:

 Ausbruch im Krýsuvík-Vulkansystem beim Fagradalsfjall (Reykjanesskagi)